El Torneig de Taipei 2018, també anomenat Taiwan Open 2018, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany als International Tournaments del circuit WTA. La tercera edició del torneig es va celebrar entre el 27 de gener i el 4 de febrer de 2018 al Taipei Heping Basketball Gymnasium de Taipei, República de la Xina.

Fou la darrera edició del torneig ja que fou substituït pel torneig de Hua Hin a Tailàndia.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
WTA Tour 2018